Салютуемое княжество () — туземное княжество в составе Британской Индии, правитель которого удостаивался пушечного салюта (изначально — с кораблей Королевского флота, впоследствии — из сухопутного орудия) при прибытии в столицу Индии (изначально — Калькутту, впоследствии — Дели). Количество выстрелов в салюте отражало уровень соответствующего правителя в системе Британской Индии, и индийские князья были весьма чувствительны к подобным тонкостям протокола. Некоторые князья обладали правом на салют из большего числа выстрелов внутри границ своего княжества.

В декабре 1911 года, когда в Дели прошёл Коронационный Дурбар по случаю коронации короля Георга V, из-за большого количества съехавшейся индийской знати пушечная канонада гремела весь день, что привело впоследствии к проблемам со слухом у ряда присутствовавших.

Полагающееся количество выстрелов

Салюты Индийской империи

Для британских офицеров и администраторов 
 101 выстрел (Имперский салют) — Его Императорское Величество Король-Император
 31 выстрел — члены королевской семьи, вице-король и генерал-губернатор Индии
 19 выстрелов — послы; генерал-губернаторы; главнокомандующий в Индии в ранге фельдмаршала; адмиралы флота, фельдмаршалы и маршалы ВВС
 17 выстрелов — губернаторы Бомбейского, Мадрасского и Бенгальского Президентств; губернаторы индийских провинций и губернаторы колоний; президент Совета по делам Индии; чрезвычайные послы и полномочные министры; главнокомандующий в Индии в ранге генерала; адмиралы и генералы родов войск
 15 выстрелов — лейтенант-губернаторы индийских провинций, лейтенант-губернаторы колоний; члены Совета по делам Индии; посланники и уполномоченные; министры-резиденты; армейские командующие в ранге генерал-лейтенанта; вице-адмиралы, генерал-лейтенанты сухопутных войск, маршалы авиации.
 13 выстрелов — главный комиссар индийских провинций и комиссары; агенты вице-короля; управляющие областями генеральные консулы; контр-адмиралы, генерал-майоры родов войск.
 11 выстрелов — политические агенты; командиры бригад; коммодоры и бригадиры

Для французских и португальских администраторов в Индии 
 17 выстрелов — губернатор Французской Индии; губернатор Португальской Индии
 11 выстрелов — губернатор Дамана; губернатор Диу

Салютуемые княжества, вошедшие в 1947 году в состав Индийского Союза 
В таблице показаны ранги салютуемых княжеств на момент вхождения ими в 1947 в состав Индии. Индия некоторое время продолжала поддерживать систему пушечных салютов для правителей бывших княжеств, в том числе изменяя количество полагающихся выстрелов (так, в 1948 году низам Хайдарабада и Берара был понижен в ранге из-за того, что не поддержал создание Индийского Союза, а первое место в списке занял махарана Удайпура). Окончательно привилегии, связанные с салютами, были отменены правительством Индии в 1971 году.

Салютуемые княжества, вошедшие в 1947 году в состав Пакистана 
В таблице показаны ранги салютуемых княжеств на момент вхождения ими в 1947 в состав Пакистана. Привилегии, связанные с салютом, были отменены пакистанским правительством с января 1972 года.

В 1966 году президент Айюб Хан даровал право салюта из 15 выстрелов ещё двум правителям:
 миру Хунзы
 вали Свата

Салютуемые персоны Индийского субконтинента, не являвшиеся правителями 
Право салюта из 11 выстрелов было даровано Ага-хану, главе секты низаритов.

Ссылки 
 Туземные княжества в системе Британской Индии
 Список салютуемых княжеств с количеством полагающихся выстрелов салюта

Индийские туземные княжества